Conflans-en-Jarnisy, Meurthe-et-Moselle 
 Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines
 Conflans-sur-Anille, Sarthe
 Conflans-sur-Lanterne, Haute-Saône
 Conflans-sur-Loing, Loiret
 Conflans-sur-Seine, Marne

Voormalige gemeente 
 Conflans-l'Archevêque, onderdeel van Charenton-le-Pont

Zie ook 
 Vrede van Conflans